Neoplan N1216 (также Neoplan Cityliner-2006) — наиболее современная модификация автобусов Neoplan Cityliner, выпускаемая с 2006 года компанией Neoplan Bus Gmbh. Этот 13-метровый туристический лайнер является самым современным из ряда туристических коучей Neoplan, имеет немало преимуществ и инноваций, футуристический и оригинальный дизайн а также особо высокий комфорт для водителей и перевозок пассажиров на дальние расстояния. Имеет подобные модели Neoplan N3516 и Neoplan Tourliner.

Модификации 
Neoplan Cityliner выпускается в 3 модификациях:
 Neoplan N1216HD (Cityliner, P14) — базовая 12,5 метровая двухосная модель нормальной ёмкости.
 Neoplan N1217HDC (Cityliner C, P15) — 12,9-метровый трёхосный автобус нормальной ёмкости.
 Neoplan N1218HDL (Cityliner L, P16)— 14-метровый трёхосный лайнер повышенной ёмкости.

Описание модели 
Автобус Neoplan N1216 является лайнером комфорта VIP-Class. Дизайн кузова автобуса очень футуристичен, кузову лайнера присущи округлые формы со сглаживанием на углах; кузов автобуса сделан из нержавеющей стали и покрыт металлопластиком как вторичным покрытием; кузов вагонной компоновки, несущего типа.

Передок автобуса разделён по высоте пополам «бровями», правда гораздо меньше и тоньше чем у других автобусов Neoplan такого же стиля; разделено по высоте и ветровое стекло.

Светотехника на козлах представлена четырьмя округлыми фарами с каждой стороны; фары сверху покрыты линзовым стеклом, что значительно увеличивает дальновидность светотехники. Противотуманные фары расположены на бампере; бампер присоединён к кузову, очерчен нечётко. Эмблема Neoplan располагается посередине радиатора, который закрыт блестящим металлическим листом. Такой дизайн передка придаёт автобусу ещё более футуристический вид. Нижнее и верхнее ветровые стёкла панорамные, стеклоочистители нижнего скрыты под панелю, размещённой над фарами. Стеклоочиститель верхнего лобового стекла один, но большого размера и очищает почти всё верхнее лобовое окно от осадков.

Бока автобуса также изготовлены из нержавеющей стали, багажные отсеки соединены между собой и очень вместительные — от 10,4 до 11,4 м ³. У автобуса есть по бокам немало откидных отсеков, в которых могут содержаться разные предметы — вода для охлаждения двигателя, вещи для мытья автобуса, дополнительные отсеки для багажа и т. п.

Колёсные арки (то есть вырезы в кузове для колёс) квадратные (подобные колёсным аркам Neoplan Jumbocruiser); у автобуса имеется две или три оси (зависит от модификации). Все колёса автобуса дисковые, размером 295/80 R × 22,5.

Боковые зеркала внешнего вида съёмные и могут поворачиваться, они большого размера с пластиковой окантовкой в стиле «уши зайца».

Двигатель автобуса располагается за задней панелью, за выведение газов отвечает 1 большая выхлопная труба с мощным глушителем.

Дизайн задней панели автобуса тоже имеет необычный и футуристический дизайн. Задний бампер чётко очерчен; задний «номер» прикреплён на специальном выступе откидной панели, закрывающей двигатель. Над откидной панелью сзади прикреплена эмблема Neoplan, имеется заднее стекло, на котором обычно клеят «звёзды» комфорта, удобства автобуса, его системы и ограничения скорости движения в 80 или 100 км / час.

Дверей у автобуса 2: передние двери располагаются напротив места водителя, средние расположены в «базе». Двери открываются параллельно кузову, остекление имеют только передние двери; стёкла дверей тоже тонированные, имеется ручной привод открывания дверей в случае неисправности. В салон автобуса ведут 3 (передние двери) и 5 (средние двери) травмобезопасные ступени.

Салон автобуса выполнен с высочайшим комфортом и современным дизайном. Настил пола автобуса выполнен из качественного и прочного линолеума, обитого ворсом в некоторых местах (например ступеньки обиты им для повышения безопасности). Сиденья пассажиров шикарные, из различных синтетических материалов. Ширина между рядами очень большая. Спинки кресел оборудованы откидным пластиковым столиком светлого цвета, а также сетками для содержания небольших вещей и раскладной педалью для ног, что может убираться и раздвигаться. У каждого сидения есть работающий ремень безопасности (пассажиры могут его надевать при необходимости а водители — должны, поскольку это обязательно) и дугообразный подлокотник для каждого пассажира. Сиденья 1, 2, 3 и 4 (первые) не имеют такого недостатка, как узость прохода, имеют установленный министолик на всю длину 2 сидений, педаль для ног и сетку для содержания вещей. Всего у автобуса 12-14 рядов, сзади имеется 5 кресел, образующих «задний диван».

Окна автобуса затонированы синим цветом (хотя внешне он кажется чёрным) также есть занавески с клёпками скрепления одной занавески с другой. Наверху имеется полка, куда пассажиры могут класть дорожные сумки. Над сиденьями есть индивидуальный кондиционер, индивидуальная подсветка.

Кондиционирование в салоне — искусственное (индивидуальное), через люки и панельное. Обогрев жидкостный, распространяется с помощью специального вентилятора или по панелям с левой и правой сторон автобуса внутри. Потолок очень высок, поэтому лайнер крайне удобен для людей высокого роста.

Подсветка в салоне осуществляется с помощью больших ламп. Есть жидкокристаллические Video-CD телевизоры, включаемые водителями с водительского места, показ также передаётся и на небольшие откидные телевизоры на панели приборов. Также у автобуса есть термометр (один в салоне, прикреплённый на стене, другой на панели управления), большие цифровые часы.

Место водителя комфортабельное; рулевая колонка травмобезопасная, руль ZF Servoсоm с гидроусилителем, что делает управление автобусом лёгким. Панель приборов сделана в стиле полукружия «торпедо», клавиши на панели легко читаются и имеют собственную подсветку также как и стрелочные приборы. Спидометр (на 128 км / ч) расположен слева, тахометр и бензинометр располагаются в правой секции. Другие вспомогательные приборы установлены слева от спидометра. Между тахометром и спидометром есть табло контроля состояния автобуса, отображающее также передачу. включённую в данный момент, может устанавливаться GPRS-контроль, есть VCD телевизор с системой его управления; педали с гидропневматической системой ZF Booster нажимаются легко, что делает несложным даже нажатие «в пол» педали сцепления; также имеется вентилятор для места водителя.

Коробка передач у автобуса 12-ступенчатая, очень удобный и короткий рычаг прилегает к креслу водителя. Сверху есть рельсы, по которым водители могут затенять лобовое стекло при сильном солнце; значительным плюсом является мощная шумоизоляция салона благодаря которой двигатель почти не слышен.

У автобуса есть немало других систем и удобств, таких, как MSC (ограничитель максимальной скорости движения); тормозная система EBS, включающая антиблокировочную ABS и антипробуксовочную ASR, с помощью которых каждое колесо тормозит отдельно. Есть туалет, кофеварка, холодильник, чайник и многое другое. Есть также возможности установить другой двигатель, коробку передач от MAN, установить дополнительный топливный бак на 400 литров (тогда общая вместимость баков увеличится до 840 литров).

См. также 
 Neoplan
 Neoplan Starliner
 Neoplan Tourliner
 Neoplan Spaceliner
 Neoplan N3516

Ссылки 
 Фотографии автобуса и технические данные на сайте Neoplan.info

N1216